Валерий Георгиевич Вишниченко (род. 1 февраля 1949; , Костанайская область) — казахстанский политический и государственный деятель.

Биография 
Родился 1 февраля 1949 года в селе Косаба Комсомольского района (ныне Карабалыкский район) Костанайской области. Национальность украинец.

В 1970 году окончил физико-математический факультет Костанайский государственный педагогический институт по специальности «учитель математики».

В 1991 году окончил Алма-Атинский институт политологии и управления по специальности «политолог».

Кандидат исторических наук (2010). Тема кандидатской диссертации: «История становления и развития информационных процессов в современном Казахстане».

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начал с августа 1970 года учителем математики СШ № 10 г. Костаная.

С 1971 по 1973 годы — Заведующий сектором Кустанайского обкома ЛКСМК.

С 1973 по 1976 годы — Первый секретарь Семиозерного райкома ЛКСМК.

С 1976 по 1979 годы — Секретарь Кустанайского обкома ЛКСМК.

С 1979 по 1991 годы — Инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего идеологическим отделом Кустанайского обкома партии.

С 1991 по 1992 годы — Главный специалист Кустанайского облисполкома.

С 1992 по 1998 годы — Заведующий отделом внутренней политики; заведующий общественно-политическим отделом; заместитель заведующего, заведующий отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Костанайской области.

С 1998 по 2001 годы — Исполнительный секретарь Костанайской областной Ассамблеи народа Казахстана.

С 2001 по 2007 годы — Заведующий секретариатом — заместитель председателя Костанайской областной Ассамблеи народа Казахстана.

Выборные должности, депутатство 
С 27 августа 2007 года по 16 декабря 2011 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, Член Комитета по социально-культурному развитию, Член Комитета по международным делам обороне и безопасности.

Награды 
 СССР
 1977 — Медаль «За трудовое отличие»
 1981 — Орден «Знак Почёта»
 1984 — Медаль «За освоение целинных земель»
 Казахстан
 Орден Достык 2 степени (2005)
 Благодарностью Президента Республики Казахстан с вручением нагрудного знака «Алтын Барыс»
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2015 — Награждён золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік»
 2015 — Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана»
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 Украина
 2004 — Юбилейная медаль «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков»
 2009 — Орден «За заслуги» ІІІ степени

Научные, литературные труды 
Автор книги «Информационные процессы в Казахстане. История и современность», «Среда и жизнедеятельность. Кустанайская область Республики Казахстан», «Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана: история создания и становления», «Костанайские шахматы. Полвека с А. Г. Уфимцевым», «Спираль жизни» и др.

Семья 
Женат. Жена — Вишниченко Валентина Ефимовна (род.1949).

Дети: Константин (род. 1973), Вадим (род. 1977) и внуки.

Примечания 

Выпускники Костанайского педагогического института
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Члены партии «Аманат»
Секретари Кустанайского обкома КП Казахстана